

Геологія 
 Ози — валоподібні звивисті гряди висотою до 20-50 м і більше, шириною від 100—200 м до 1-2 км і довжиною до 30-40 км.

Населені пункти 
 Оз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи

Програмування

Див. також 
 Дивовижний чарівник країни Оз — роман
 Дивовижна країна Оз — роман